Ana de Mecklemburgo-Schwerin (7 de abril de 1865 - 8 de febrero de 1882) fue una princesa de la Gran Casa Ducal de Mecklemburgo-Schwerin. Falleció en plena adolescencia.

Vida	
Ana era la sexta de todos los hijos (aunque quinta sobreviviente) del gran duque Federico Francisco II de Mecklemburgo-Schwerin, dos años después de enviudar de Augusta de Reuss-Köstritz, se había casado con la princesa Ana de Hesse-Darmstadt, la única hija del príncipes Carlos de Hesse-Darmstadt e Isabel de Prusia.

Ana fue la única hija de este matrimonio, pues su madre murió tras su nacimiento a los 21 años a causa de la fiebre puerperal. Creció con sus cuatro medios hermanos del primer matrimonio de su padre y tuvo una madrastra en María de Schwarzburgo-Rudolstadt en 1868. Este tercer matrimonio de Federico Francisco II produjo cuatro hijos más, por lo que Ana tuvo ocho medios hermanos desde 1876 en adelante. Estaba unida a su hermana María, futura gran duquesa de Rusia.

Ana vivió siempre en la corte de Schwerin. 

Murió de neumonía poco antes de cumplir los 17 años. El 13 de febrero de 1882, fue enterrada en la gran capilla funeraria ducal, la Capilla de la Santa Sangre en el deambulatorio de la Catedral de Schwerin, con gran simpatía de la población.

Recuerdo 

En su memoria, el Gran Duque y su tercera esposa donaron una gran cantidad para un nuevo edificio para el hospital infantil en Schwerin, que existía desde 1866 y ahora se llamaba Hospital Ana.

Su amante de la corte, Luisa von Kummer, publicó una biografía que alcanzó cinco ediciones en 1890.

ana